Переросльская сельская общи́на () — территориальная община в Надворнянском районе Ивано-Франковской области Украины.

Административный центр — село Переросль.

Население составляет 9185 человек. Площадь — 96,5 км².

Населённые пункты 
В состав общины входят 5 сёл:
 Волосов
 Гавриловка
 Переросль
 Цуцилов
 Фитьков

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины
 

Общины Надворнянского района